Myrrha kan avse:

Myrrha (djur) – ett släkte av skalbaggar
Myrrha (Sardanapalus) – den kvinnliga huvudpersonen i en pjäs av George Gordon Byron, se Sardanapalus (pjäs)
Myrrha (The Death of Sardanapalus) – den kvinnliga huvudpersonen i musikalen The Death of Sardanapalus
Myrrha (bok) – en bok från 2008 av Ulrika Kärnborg
Commiphora myrrha – en typ av kåda eller harts från arter av släktet Commiphora, se Myrra
381 Myrrha - en asteroid